Konkurencja mężczyzn w kategorii 105 kg. Zawody odbył się 11 i 12 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011